Антон Колар (; , Белград — сентябрь 2021) — словенско-немецкий  и .

Биография 
Вырос в городе Целе, где окончил гимназию и дебютировал за дирижёрским пультом. Окончил Люблянскую академию музыки (класс композиции Люциана Марии Шкерьянца) и Гамбургскую Высшую школу музыки (класс дирижирования Вильгельма Брюкнера-Рюггеберга).

В сезоне 1971/1972 гг. репетитор Немецкой оперы на Рейне. Дебютировал в составе Словенского филармонического оркестра как литаврист, в 1972—1979 гг. второй дирижёр, в 1974—1975 гг. исполнял обязанности руководителя оркестра. В 1979—1981 гг. главный дирижёр Белградского филармонического оркестра, затем дирижёр Белградской оперы. В 1991 году покинул распадающуюся Югославию и поселился в Германии. В 1993—1995 гг. руководитель Магдебургского филармонического оркестра и Магдебургской оперы, в 1995—1999 гг. главный дирижёр Оркестра Зондерсхаузена.

Автор первой полной записи оперы Луи Шпора «Земире и Азор». Опубликовал сборник анекдотов о своих коллегах «Остроумные дирижёры» (; 2016).

Примечания 

Академические музыканты Словении
Академические музыканты Германии